KK poate fi:

 Hacasia, republică componentă a Federației Ruse, codul ISO 3166-2:RU
 Kežmarok, oraș în Slovacia, prefix de înmatriculare auto
 Limba kazahă, codul ISO 639-1

Vezi și 
 K. k.

Dezambiguizări de două caractere